Isonandra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Isonandra ingår i familjen Sapotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Isonandra